103-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла прошла 23 апреля 2017 года. Эта одна из классических велогонок в сезоне. Победу, в четвёртый раз в карьере, одержал Алехандро Вальверде.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 7 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт выйдет 200 гонщиков.

Российские участники
 : Павел Кочетков (44), Матвей Мамыкин (46)

Маршрут 
В 2017 году из маршрута убрано прохождение Ставло с расположенными в нём традиционным трио подъёмов Wanne, Stockeu и Haute-Levée. Их заменило прохождение через Мальмеди с тремя новыми подъёмами Pont, Bellevaux и ferme Libert. Финишный отрезок остался без изменения.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки